Les Masters de snooker 1996 ont eu lieu du 4 au  au Wembley Conference Center de Londres en Angleterre. 

Il a été remporté par Stephen Hendry aux dépens de Ronnie O'Sullivan par 10 frames à 5. C'est le sixième et dernier titre de Hendry aux masters de snooker, il est encore aujourd'hui le joueur le plus titré dans cette compétition. Durant sa large victoire en quarts de finale contre Jimmy White, Hendry établit un record de 487 points consécutifs sans que son adversaire ne marque. Hendry remporte le match par 6 frames à 0.

Wild cards

Tableau final

Notes et références

Article connexe 
 Masters de snooker

1996
Snooker en 1996
Sport en Angleterre en 1996
Sport en février 1996